Borealopelta markmitchelli ("escudo del norte de Mark Mitchell") es  la única especie del género Borealopelta de dinosaurio tireóforo nodosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 125 millones de años, en la época del Aptiense, en lo que hoy es Norteamérica. Contiene una sola especie, B. markmitchelli, nombrada en 2017 por Caleb Brown y colegas a partir de un espécimen bien preservado conocido como el nodosaurio de Suncor. Descubierto una mina propiedad de la compañía de energía de Suncor en Alberta, Canadá, el espécimen es notable para estar entre los fósiles mejor conservados de dinosaurio de su tamaño jamás encontrado. Conserva no solo la armadura con osteodermos en sus posiciones en vida, sino también restos de sus vainas de queratina y piel superpuesta. También se encontraron melanosomas que indican un tono de piel rojiza sombreada. En el momento de su descubrimiento, fue descrito como el fósil mejor conservado de su tipo jamás encontrado.

Descripción

El espécimen de Borealopelta es notable por su preservación tridimensional de un gran dinosaurio articulado con tejido blando. Mientras que muchos pequeños dinosaurios se han conservado con rastros de tejidos suaves y de piel, estos se aplanan y se comprimen generalmente durante la fosilización. Las "momias" de hadrosáuridos de apariencia similar tienen un aspecto arrugado y desecado debido a su momificación parcial antes de la fosilización. Sin embargo, el espécimen de Suncor parece haberse hundido al revés en el fondo del mar poco después de su muerte, haciendo que la mitad superior del cuerpo fuera enterrada rápidamente con una mínima distorsión. El resultado es un espécimen que preserva el animal casi como se habría visto en vida, sin aplanar o encogerse.

El ejemplar conservó numerosas filas estrechamente espaciadas de pequeñas placas de armadura u osteodermos, que cubrían la parte superior y los lados de su cuerpo ancho. De los hombros sobresalía un par de espinas largas, en forma de cuernos de toro. El estudio de los pigmentos presentes en los restos de piel y escamas sugiere que pudo haber tenido una coloración marrón rojiza en vida, con un patrón de sombreado que se utilizaba para el camuflaje.

La presencia de contrasombreado en un dinosaurio herbívoro grande, fuertemente blindado proporciona una visión única de la dinámica predador-presa del período Cretácico. Con una longitud aproximada de 5,5 metros y una estimación conservadora de una masa de alrededor de 1.300 kilogramos, similar a las estimaciones para otros nodosáuridos como Sauropelta, es mucho mayor que cualquier animal moderno terrestre con contrasombreado. los depredadores mamíferos modernos no representan un riesgo significativo para grandes mamíferos herbívoros de más de 1.000 kg o por encima de ese umbral de tamaño, y por lo general no presentan contrasombreado u otros tipos de camuflaje. Además, los herbívoros por debajo de este umbral que también poseen armas defensivas, por ejemplo, cuernos experimentan tasas de depredación más baja que los que no. Del mismo modo, grandes primates tienen menos probabilidades de ser contrasombreados debido a un menor riesgo de depredación. Un patrón paralelo también se observa en la familia Testudinidae, cuyas formas isleñas que están libres de depredación significativa cuando son adultas pierden el patrón críptico visto en sus familiares más pequeños.

Descubrimiento e investigación

El fósil del espécimen de Borealopelta fue descubierto en la mina Millenium, 30 kilómetros al norte de Fort McMurray. Esta mina de arenas de petróleo era propiedad de Suncor Energy, que procesa el petróleo en crudo sintético. El petróleo en estos depósitos proviene de los restos del plancton antiguo y de otra vida marina, y durante el período Cretácico, el sitio era un mar interior. El fósil fue descubierto durante las excavaciones en la mina por el empleado de Suncor Shawn Funk a la 1:30 p. m. hora local del 21 de marzo de 2011. La naturaleza inusual de las piezas del espécimen fue inmediatamente reconocida por Funk y su supervisor Mike Gratton, y notificaron al Museo Real Tyrrell de Paleontología. De acuerdo con el permiso minero de Suncor, el ejemplar se convirtió en propiedad del gobierno canadiense. El 23 de marzo, el científico del Museo Real Tyrrell Donald Henderson y el técnico senior Darren Tanke fueron llevados a la mina en un jet de Suncor para examinar el espécimen, el cual, basándose en fotografías, se esperaba que fuera un plesiosaurio u otro reptil marino. Nunca se habían descubierto animales terrestres en las arenas petrolíferas anteriormente. Henderson se sorprendió al encontrar una identificación correcta hecha en el sitio por Tanke de que era un dinosaurio anquilosaurio y no un reptil marino. Después de tres días de capacitación en seguridad de minas, el personal del museo y los empleados de Suncor comenzaron a trabajar para eliminar todas las piezas del fósil de la ladera, proceso que tomó catorce días en total.  Aparte de las varias piezas libres rotas por la excavadora de Funk, el bulto del espécimen todavía estaba encajado 8 metros  encima de un acantilado de 12 metros. 

Cuando la gran pieza de roca que contenía el fósil estaba siendo levantada, se rompió bajo su propio peso en varias piezas. El personal del museo intentó salvar el espécimen envolviendo y estabilizando las piezas en yeso y logró transportar con éxito el espécimen al Museo Tyrell, donde el técnico Mark Mitchell pasó cinco años preparando el fósil para estudio, patrocinado por la National Geographic Society. Fue exhibido públicamente el 12 de mayo de 2017, como parte de la exposición "Grounds for Discovery" del Museo Tyrrell, junto con otros especímenes descubiertos a través de la actividad industrial.

Etimología
El nombre genérico Borealopelta se deriva de "borealis", en latín, "norte" y "pelta" en griego, "escudo", en referencia a la localidad del norte y a los osteodermos conservados. El nombre específico B. markmitchelli es en honor a Mark Mitchell por sus más de 7000 horas de paciente y especializada preparación del holotipo.

Clasificación
Se determinó la posición filogenética de Borealopelta markmitchelli a través de un análisis filogenético. Los resultados mostraron la posición de Borealopelta en un clado con otros nodosáuridos, Pawpawsaurus campbelli y Europelta carbonensis del Albiano y con Hungarosaurus tormai del Santoniano como un taxón hermano. El cladograma mostrado a continuación muestra los resultados del consenso estricto, excluyendo a los taxones situados por fuera de Nodosauridae.

Preservación y contexto geológico

El ejemplar de Suncor de Borealopelta se preservó en las areniscas y esquistos marinos del Miembro Wabiskaw de la Formación Clearwater, los cuales se depositaron durante la época del Albiense del Cretácico Inferior, hace unos 112 - 110 millones de años. En esa época, la región se hallaba cubierta por el Mar de Niobrara, un mar interior que se extendía desde el Océano Ártico hasta el Golfo de México, y los sedimentos de Wabiskaw fueron depositados en un ambiente marino alejado de la costa.

El cuerpo de Borealopelta debe haber sido arrastrado por las olas hacia el mar, quizás durante una inundación. El cadáver hinchado flotó, posiblemente durante semanas, hasta que reventó y se hundió. Aterrizó en el lecho marino sobre su espalda con la fuerza suficiente como para deformar de inmediato los sedimentos subyacentes. Cerca de 15 centímetros de sedimento rodearon al cadáver antes de que este liberara los fluidos corporales, como es evidenciado por las estructuras de escape de fluidos preservadas en los sedimentos, y la cavidad corporal quedó rellena de arena. Una concreción de siderita comenzó a formarse alrededor del cadáver poco después de que llegara al lecho marino, lo cual evitó que fuera devorado y preservó el cuerpo intacto, con sus escamas y osteodermos en su configuración original.

Referencias

Enlaces externos 
 Modelo interactivo en 3D del fósil y datos (en inglés)

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico Inferior
Dinosaurios de América del Norte